У () — корейське прізвище.
 У Бом Гон — південнокорейський вбивця.
 У Джі Хо — південнокорейський співак і музичний продюсер
  — південнокорейський актор.
  — південнокорейський бейсболіст.
 У Сан Гвон — південнокорейський футболіст.
  — південнокорейський політик.
 У Сан Хьок — південнокорейський легкоатлет.
  — південнокорейський футболіст.
 У Ха Рам — південнокорейський стрибун у воду.
  — південнокорейський баскетболіст.
  — південнокорейський співак
  — південнокорейський актор.

Див. також 
 У (прізвище)
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища